Batopora är ett släkte av mossdjur. Batopora ingår i familjen Batoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Batopora